Решётовка (Курская область)
 Решётовка (Ростовская область)